Giovanni de’ Medici ist der Name folgender Personen:

 Giovanni de’ Medici (1475–1521), später Papst Leo X.
 Giovanni de’ Medici, bekannt als Giovanni dalle Bande Nere (1498–1526), italienischer Condottiere
 Giovanni de’ Medici (Kardinal) (1543–1562), Erzbischof von Pisa und Kardinal
 Giovanni di Bicci de’ Medici (1360–1429), Florentiner Händler und Bankier
 Giovanni di Cosimo de’ Medici (1421–1463), Sohn Cosimo de’ Medicis
 Giovanni di Pierfrancesco de’ Medici (genannt Giovanni il Popolano; 1467–1498), Angehöriger der jüngeren Linie der Medici
 Giovanni de’ Medici (1567–1621), ein Sohn von Cosimo I. de’ Medici